

Codici 
 LUD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Luederitz (Namibia)
 lud – codice ISO 639-3 della lingua luda

Geografia 
 Pietra di Lud  – megalite a Caithness, nelle Highland della Scozia

Letteratura 
 Lud  – città immaginaria della serie di Stephen King, Dark Tower

Personaggi 
 Lud – leggendario re britannico, secondo il racconto di Goffredo di Monmouth
 Lud – personaggio biblico, figlio di Sem e nipote di Noè